De achtste etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zaterdag 9 juli 2016 van Pau naar Bagnères-de-Luchon.

Parcours 
Het is een rit van 184 km. Onderweg is er één beklimming van de HC categorie, één beklimming van de tweede categorie en twee beklimmingen van de eerste categorie. Bij Esquièze-Sère is een tussensprint.

Verloop 
Van een vroege ontsnapping van 13 renners bleef er bij de beklimming van de Tourmalet slechts één over, Arnold Jeannesson. Thibaut Pinot en Rafał Majka voegden zich bij hem, en lieten hem later achter, waarna Tony Martin zich bij de koplopers voegde. Achter hen leidde Team Sky het peloton, wat geletruidrager Greg Van Avermaet op grote achterstand zette, en later de koplopers wist bij te halen.

In de beklimming van de Peyresourde volgden aanvallen van onder meer Sergio Henao, Alejandro Valverde en Daniel Martin. Geen van hen kwam weg, maar in de onrust werd de kopgroep wel uitgedund van circa 30 naar 14 rijders, met Alberto Contador en Warren Barguil onder de achterblijvers. In de afdaling slaagde een aanval van Chris Froome wel. Hij won de etappe met 13 seconden voorsprong op de rest van de groep en pakte ook de gele trui.

Tussensprint

Bergsprints

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
  Michael Mørkøv

Externe link 
 Route van de 8e etappe op letour.fr

08
Ronde van Frankrijk 201608
Sport in Haute-Garonne